MT-03 steht für:
 HTC MT-03, ein Tragschrauber
 , ISO-3166-2-Code des maltesischen Distriktes
 Yamaha MT-03, ein Motorrad

MT03